Теракт в Болонье, массовое убийство в Болонье () — самый крупный террористический акт, совершённый в Италии. 2 августа 1980 года в результате взрыва бомбы на вокзале Болоньи погибли 85 человек, более 200 были ранены.

История 
В субботу 2 августа 1980 года в 10:25 сработала состоявшая из смеси тротила и гексогена бомба, спрятанная в сумке, оставленной в зале ожидания железнодорожного вокзала Stazione di Bologna Centrale в итальянском городе Болонье — столицы области Эмилия-Романья. Погибли 85 человек, более 200 человек были ранены.

Взрыв был слышен в радиусе многих километров; он разрушил бо́льшую часть вокзала и задел поезд Анкона — Кьяссо, стоявший на первом пути.

В тот летний день вокзал был полон уезжающих в отпуск и возвращающихся домой. Неподготовленный город отреагировал быстро. Не хватало машин скорой помощи, поэтому раненых перевозили в больницы также на автобусах и такси.

Похороны погибших прошли в главном соборе Болоньи — базилике Сан-Петронио — в присутствии президента Сандро Пертини.

В память об убийстве в ходе работ по перестройке вокзала были сохранены пролом от взрыва в стене и часть оригинального пола. Также не ремонтировались часы на левой стороне вокзальной площади — они всё ещё показывают время взрыва.

В Италии 2 августа отмечается как день памяти жертв всех массовых убийств.

Расследование 
Итальянское правительство, действующий премьер-министр и будущий президент Итальянской Республики Франческо Коссига, а также полиция первоначально выдвинули предположение, что произошедшее было несчастным случаем, но в дальнейшем внимание следствия обратилось на «Красные бригады» — террористическую группировку, убившую за 2 года до этого в Риме кандидата в президенты Италии, премьер-министра Италии Альдо Моро. Тело 61-летнего политика тогда обнаружили спустя 55 дней после убийства в салоне красного автомобиля «Рено» на римской улице Каэтани. Желание запутать расследование было видно с самого начала. После долгого, медленного процесса благодаря инициативе общества родственников жертв теракта неофашистские террористы Валерио Фиораванти и Франческа Мамбро, так и не признавшие своей вины, получили 23 ноября 1995 года пожизненное заключение. Личо Джелли (бывший член ложи «П-2»), Франческо Пацьенца (также бывший член ложи «П-2») и офицеры Службы военной информации и безопасности ( (SISMI)) Пьетро Музумечи и Джузеппе Бельмонте были осуждены за затягивание расследования. Заказчики теракта остались неизвестными общественности.

В конце 1990-х годов появились обоснованные сомнения в виновности осуждённых. Место, масштабы и метод теракта не характерны для П-2. Одна из новых версий — взрыв произошёл из-за халатного хранения взрывчатых веществ палестинскими террористами.

Одним из подозреваемых в организации теракта был судебно-медицинский эксперт , который также был известен как один из крупных деятелей итальянских неофашистов. Семерари был арестован сразу же после взрыва, а спустя год освобождён. В 1982 году его обезглавленное тело обнаружили в брошенной машине, и по обвинению в убийстве Семерари были задержаны преступники Пупетта Мареска и . Вину Марески доказать не удалось, а изначально оправданный Амматуро, сбежавший в Перу и депортированный оттуда в 1993 году, позже сознался в убийстве.

Список жертв с указанием возраста

Примечания

Ссылки 

 Strage di Bologna del 2 agosto 1980
 BBC Overview of the events
 Time Magazine 18 August 1980 

Террористические акты 1980 года
Террористические акты, совершённые в Италии
История Эмилии-Романьи
1980
Массовые убийства в Италии
Август 1980 года
Конфликты 1980 года
1980 год в Италии
Неофашистский терроризм
События в Болонье
Убийства, совершённые в 1980 году